Coquimba är ett släkte av kräftdjur. Coquimba ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Coquimba